Юляярви (или Илиярви) () () — озеро, находящееся недалеко от границы с Финляндией в России, в Суоярвском районе Карелии, относится к бассейну Ладожского озера.

Во время Великой Отечественной возле озера находился аэродром «подскока» — для заправки горючим советских самолетов, которые могли бы отсюда разбомбить базу фашистских подводных лодок, скрывавшихся в одном из северных фиордов Норвегии вблизи Киркенеса.

Данные водного реестра 
Код водного объекта — 01040100111102000016580.

Примечания 

Бассейн Айттойоки
Озёра Суоярвского района